Elbert County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Elbert County, Colorado
 Elbert County, Georgia